Makigumo (japanisch , deutsch Zirruswolken) ist der Name folgender Schiffe der japanischen Marine:

 Makigumo (Schiff, 1905), Zerstörer der Shikinami-Klasse
 Makigumo (Schiff, 1941), Zerstörer der Yūgumo-Klasse
 JDS Makigumo (DD-114), Zerstörer der Yamagumo-Klasse